Ramazanov (en russe : Рамазанов) est un patronyme dérivé du prénom Ramazan, et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1993), footballeur azerbaïdjanais ;
  (né en 1976), footballeur russe ;
  (né en 1974), lutteur russo-macédonien ;
  (né en 1979), footballeur russe ;
  (né en 1984), kickboxeur russe ;
 Zaur Ramazanov (né en 1976), footballeur azerbaïdjanais.

Notes et références 

Homonymie de patronyme azéri